LHappier than Ever, the World Tour è il quinto tour musicale della cantante statunitense Billie Eilish, a supporto del suo secondo album in studio, Happier than Ever (2021).

Informazioni 
A sei mesi di distanza dalla cancellazione del rimanenti date del Where Do We Go? World Tour, a causa della pandemia di COVID-19, le date nordamericane ed europee del tour sono state annunciate ufficialmente tramite i profili social di Billie Eilish il 21 maggio 2021.

Artisti d'apertura 
La seguente lista rappresenta il numero correlato agli artisti d'apertura nella tabella delle date del tour.
 Tkay Maidza = 1
 Dora Jar = 2
 Duckwrth = 3
 Jessie Reyez = 4
 Jungle = 5
 Arlo Parks = 6
 Girl in Red = 7

Date del tour

Cancellazioni

Note

Collegamenti esterni 
 

Tour di Billie Eilish
Tour musicali del 2022